Avrainville puede referirse a:

 Avrainville, comuna de Essonne.
 Avrainville, comuna de Meurthe y Mosela.
 Avrainville, comuna de Vosgos.